Weixelbaum steht für

 Weixelbaum (Gemeinde Peilstein), Ortschaft der Gemeinde Peilstein im Mühlviertel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Weixelbaum (Gemeinde Deutsch Goritz), Katastralgemeinde und Ortschaft von Deutsch Goritz, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Weixelbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Frieda Weixelbaum (1814–um 1890), deutsche Sängerin, siehe Frieda Beck-Weichselbaum

Siehe auch:
 Weichselbaum
 Weichselbaumer
 Weixelbaumer